Pueblo ("popolo" o "villaggio" in spagnolo) può riferirsi a:

 Pueblo – popolo nativo americano originario del sud-ovest degli Stati Uniti d'America
 Pueblo I, II, III, IV, V – fasi di sviluppo della cultura Pueblo secondo la classificazione Pecos
 Pueblo – tipo di architettura abitativa propria di alcuni popoli amerindi
 Pueblo – città del Colorado
 Pueblo – miscela di tabacchi
 Pueblo – gruppo musicale italiano
 USS Pueblo (AGER-2) – nave della United States Navy

Pagine correlate 

 Puebla